Slovo Boogeyman, někdy též Bogeyman či Boogieman, má více významů:

 Anglicky bubák, strašidlo

Lidé
 Marty Wright – americký profesionální wrestler přezdívaný „The Boogeyman“
 Albert Fish – americký sériový vrah přezdívaný „The Boogeyman“

Film
 Boogeyman (film, 2005) – americko-novozélandský hororový film z roku 2005 režiséra Stephena Kaye
 The Boogeyman (film, 2012) – americký hororový film z roku 2012 režiséra Jefferyho Scotta Landa
 Strašák (film, 1980) – americký hororový film z roku 1980 režiséra Ulliho Lommela

Televize
 Boogeyman – původní název epizody Earl únoscem (Jmenuju se Earl) ze seriálu Jmenuju se Earl

Literatura
 The Boogeyman (román) – román Stephena Kinga
 The Bogie Man (komiks) – knižní komiksová série

Ostatní
 Boogeyman – označení masového vraha Michaela Myerse z americké hororové filmové série Halloween